

Великий Луг — село, Нерчинський район, Забайкальський край

Великий Луг — плавні у низині річки Дніпро, що переважно затоплений Каховський водосховищем, де стояла Запорозька Січ
 Великий Луг — північний правобережний район міста Запоріжжя
 Великий Луг — село, Пулинський район, Житомирська область
 Великий Луг — пасажирський залізничний зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці
 «Великий Луг» — національний природний парк